Canada
Crofton – piccola città costiera della Columbia Britannica
 Regno Unito
Crofton – parrocchia civile del West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Crofton – città della Contea di Christian, Kentucky
Crofton – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
Crofton – città della Contea di Knox, Nebraska